Помароса има више значења:

 Помароса (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Помароса (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Помароса (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Помароса (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Помароса (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику